

Geografia
 Bolingbroke – villaggio inglese del Lincolnshire
 Bolingbroke – area non incorporata della Georgia, Stati Uniti d'America
 New Bolingbroke – villaggio inglese del Lincolnshire

Persone
 Enrico IV d'Inghilterra, noto anche come Enrico di Bolingbroke
 Harold Bolingbroke Mudie – esperantista britannico
 Henry Saint-John Bolingbroke – politico e filosofo inglese
 Michael Bolingbroke – dirigente d'azienda e dirigente sportivo britannico
 Roger Bolingbroke – religioso e astronomo inglese

Altro
 Castello di Bolingbroke – castello situato a Bolingbroke, Regno Unito